Romain Greffe , né à Périgueux en 1983, est un musicien, compositeur et arrangeur français. Il est principalement connu pour son travail de compositions et d'arrangements pour le cinéma , la télévision, et la scène. Il est également professeur de piano et clavier musiques actuelles dans la métropole rouennaise.

Biographie 

Romain Greffe commence l'apprentissage du piano à l'âge de cinq ans, d'abord avec sa mère, puis au conservatoire Arthur Honegger du Havre et ensuite au conservatoire de Dieppe. Il y apprend la musique classique, mais en parallèle découvre les musiques actuelles et urbaines, le jazz et les musiques latines. Il se passionne très tôt pour les musiques de films, avec comme référence John Willians, Danny Elfman, Alan Silvestri, ou encore Bruno Coulais. Pour assouvir cette passion, il compose dès son plus jeune âge de nombreuses pièces dans l'esprit de la musique fantastique. 
 
Il participe à de nombreux projets musicaux en Normandie et ailleurs en France, dans divers style de musiques (rock, reggae, metal, rock progressif, classique, latin jazz, hip hop, variété, fusion et folk). 

Pendant dix ans, il fut membre du groupe de rock rouennais Joad. Durant cette période, avec le chanteur du groupe , il travailla pour Alex Lutz, que ce soit pour ses mises en scènes (Audrey Lamy, Pierre Palmade, Michèle Laroque), pour la télévision (Catherine et Liliane) ou pour le cinéma. Ils composent ensemble les bandes musicales originales des films Le Talent de mes amis en 2015, puis Guy en 2018. Ils obtiennent pour celles de Guy, lors de la 44e cérémonie des César, en février de l'année suivante, le César de la meilleure musique originaleet également en 2019 un des prix Lumières : celui de la meilleure musique.  

Il continue par la suite son travail à l'image , via le réalisateur Benoit Finck , pour Médecins Sans Frontières , avec un premier documentaire intitulé " Yemen , dans la guerre " .  

En 2017, il compose la musique de Au fond d'un trou vivait un hobbit, lecture musicale commandé par le festival Terres de Paroles, et créée avec Olivier Saladin. Il est régulièrement impliqué dans des créations et arrangements musicaux via les écoles où il exerce. Il se passionne également pour la musique de jeu vidéo, en participant régulièrement à des VGM, avec Marc Papeghin. 

Actuellement, il est membre des groupes No Terror In The Bang, K Rumba, Shiva's Fantasy ,  Back To The Movies, Guillaume Duval Trio , et Big Band Fusion .  

Il participe régulièrement à des projets ponctuels , liés aux écoles de musiques où il exerce, ou à titre personnel. 

Titulaire de la fonction publique , il est professeur de piano et claviers musiques actuelles (et ponctuellement d'arrangement musical), au conservatoire à rayonnement départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne depuis 2013 , et à l'école municipale de Mont-Saint-Aignan ainsi qu'à l'école associative de Le Grand-Quevilly depuis 2007.  

En dehors de sa pratique du piano et des claviers, il joue également de la guitare, basse, batterie, mandoline, harpe et cor.

Discographie

Avec No Terror In The Bang 

 2019 : Sublimation - single 
 2020 : Poison - single 
 2021 : Eclosion - album

Avec Joad 

 2010 : Pour un sourire et des promesses 
 2011 : Au matin des grands soirs
 2013 : Le gant de velours
 2013 : Live au Trianon
 2015 : Avec infiniment moins de sagesse 
 2016 : Live à la Vrombie
 2019 : Le Banquet Des Charognards

Autres 

 1998-2002 : The Mind Projet - démos
2007 : K-Rumba - Live au grenier de la mothe
2010 : Pin Up Went Down - 342
 2010 : Borborygmes - Premières bouchées 
 2012 : Funky Jet - Funky Jet 
2013 : Souk Urbain - démo
2013 : Pin Up Went Down - B-sides 
 2014 : Be Why - démo 
 2015 : Funky Jet - démo

Filmographie

Cinéma

En tant que compositeur 

 2015 : Le Talent de mes amis d'Alex Lutz
 2018 : Guy d'Alex Lutz

En tant qu'acteur 

 2015 : Le Talent de mes amis d'Alex Lutz : le pianiste (non crédité)
 2018 : Guy d'Alex Lutz : musicien de Guy

Télévision 

 2016 - 2017 : pastilles musicales pour Catherine et Liliane
 2017 : La Ballade de Catherine et Liliane
 2018 : les RTT de Catherine et Liliane 
2019 : Stéréo Top le jeudi dans Clique sur Canal+ (non crédité)

Musique de scène 

 2012 : Dernières avant Vegas d'Audrey Lamy 
 2017 : Dans un trou vivait un Hobbit , création musicale sur extraits de Biblo le Hobbit, de J.R.R Tolkien , lecture par Olivier Saladin

Documentaires 

 2020 : “Yémen, dans la guerre” un documentaire de Médecins Sans Frontières , réalisé par Benoit Finck

Distinctions

Récompenses 
 2019 :  Prix Lumières de la meilleure musique pour Guy d'Alex Lutz
 César 2019 : César de la meilleure musique originale pour Guy d'Alex Lutz

Nominations 

 Festival du Cinéma et de la musique de film de La Baule [archive] : Meilleure musique pour Guy d'Alex Lutz

Notes et références

Liens externes 
 
 

Compositeur français de musique de film
Musicien français
César de la meilleure musique originale
Naissance en 1983
Naissance à Périgueux